Cet article présente les 71 épisodes de la deuxième saison de la série télévisée française Cut !.

Synopsis

Distribution

Acteurs principaux 

 Julie Boulanger : Laura Park
 Sébastien Capgras : Jules de Kervelec
 Antoine Stip : Charles de Kervelec
 Ambroise Michel : Adil Vila / Nathan Cazal
 Joséphine Jobert : Victoire Vila
 Youshaa Ravate : César de Kervelec
 Camille Lherbier : Marion Festin
 Émilie Granier : Billie Hoareau
 Vincent Vermignon : Stefan de Kervelec / Max Laroche

Acteurs récurrents 

 Yaëlle Trulès : Nine
 Virginie Darmalingom : Johanna de Kervelec
 Benjamin Tribes : Mathis
 Delixia Perrine : Maddie Brun
 Francis Convert : Capitaine Martin
 Melanie Seguer Guitton : Audrey
 Nathan Mysius : Phil
 Yoanna Atchama : Inès
 Jacques Deshayes : Maître Zeller
 Tété : Théophraste Grondin
 Marie Payet : Pénélope
 Zaho : Elle-même
 Franck Garrec : Jauris
 Anis Kefi-Abrikh : Yvan
 André Robert : Kévin
 Rocaya Paillet : Sumita
 Carole Ravoula : Zoé

Liste des épisodes

Épisode 01 - Trou noir

Épisode 02 - Rien ne va plus

Épisode 03 - Vivant !

Épisode 04 - Punching ball !

Épisode 05 - Secrets et mensonges

Épisode 06 - Cet homme n'est pas mon fils !

Épisode 07 - Baby boom

Épisode 08 - Comme un boomerang

Épisode 09 - Jalouse !

Épisode 10 - Phoenix

Épisode 11 - Rabat-joie

Épisode 12 - Secrets de famille

Épisode 13 - Oncle Jauris

Épisode 14 - Sextape

Épisode 15 - Lassitude

Épisode 16 - Love to love

Épisode 17 - Piégées

Épisode 18 - Pile ou face ?

Épisode 19 - Roulette russe

Épisode 20 - Bonne étoile

Épisode 21 - Trop beau pour être vrai

Épisode 22 - Le mal par le mal

Épisode 23 - La main tendue

Épisode 24 - Le loup dans la bergerie

Épisode 25 - Escort

Épisode 26 - Vent nouveau

Épisode 27 - Belle amitié

Épisode 28 -  Jekyll et Mister Hyde

Épisode 29 - Rivaux !

Épisode 30 - L'histoire sans fin

Épisode 31 - Mensonge !

Épisode 32 - Une déclaration

Épisode 33 - Les choses de l'amour

Épisode 34 - Pour le meilleur...

Épisode 35 - Qui es-tu ?

Épisode 36 - Si tu touches à mon fils, je te tue

Épisode 37 - Rapport de force

Épisode 38 - Storytelling

Épisode 39 - Ce qui ne tue pas rend plus fort

Épisode 40 - Action / réaction

Épisode 41 - La (mauvaise) surprise

Épisode 42 - Chantages

Épisode 43 - Confusion des sentiments

Épisode 44 - Le débat télévisé

Épisode 45 - Le plus beau jour de sa vie ?

Épisode 46 - Rubicond

Épisode 47 - Dissimulation

Épisode 48 - Déni

Épisode 49 - L'étrange faire-part

Épisode 50 - Une seconde chance

Épisode 51 - Rédemption

Épisode 52 - Dommage collatéral

Épisode 53 - Syracusa Syracusa

Épisode 54 - Retour de flamme ?

Épisode 55 - Choc

Épisode 56 - Trahison

Épisode 57 - La douleur de Jules

Épisode 58 - Bourreau ou victime

Épisode 59 - L'annonce

Épisode 60 - Triste tombe

Épisode 61 - Éternel recommencement

Épisode 62 - Au bord du gouffre

Épisode 63 - N'être rien pour personne

Épisode 64 - Dies Irae

Épisode 65 - Pour qui sonne le glas

Épisode 66 - Recomposée

Épisode 67 - L'emprise du père

Épisode 68 - Zaho et moi

Épisode 69 - La chute

Épisode 70 - Le choix et le libre arbitre

Épisode 71 - L'interrogatoire (Épisode bonus) 

Cut